Список синглов № 1 в США в 1991 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1991 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard). 7 недель на первом месте продержался главный хит канадского рок-певца Брайана Адамса «(Everything I Do) I Do It for You» из фильма «Робин Гуд: Принц воров».

История 
  Пять недель (начиная с 15 июня) занимал первое место сингл «Rush, Rush» певицы Paula Abdul, первый из пяти её чарттопперов в карьере.
 Мэрайя Кэри в 4-й раз возглавила чарт Billboard Hot 100 с новым синглом «I Don’t Wanna Cry», сразу после чарттопперов «Vision of Love» «Love Takes Time» и «Someday». Певица в итоге стала первой после группы Jackson 5 (1970), кому удалось с дебютными четырьмя подряд синглами возглавлять американский хит-парад.
 9 ноября первое место занял сингл «Cream» американского певца Prince, пятый и последний его чарттоппер в карьере. Ранее он был на первом месте с хитами «When Doves Cry» (5 недель на № 1 в 1984 году), «Let’s Go Crazy» (2, 1984), «Kiss» (2, 1986) и «Batdance» (1, 1989).

Список

См. также 
 1991 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Billboard Hot 100 - No.1 songs of 1991. YouTube
 

 

Чарты Billboard 1991 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1991 года